Titanijum oksid se može odnositi na:
 Titanijum dioksid (titanijum(IV) oksid), -{TiO2}-
 Titanijum(II) oksid (titanijum monoksid), -{TiO}-
 Titanijum(III) oksid (dititanium trioxide), -{Ti2O3}-
 -{Ti3O}-
 -{Ti2O}-
 -{δ-TiOx (x= 0.68 - 0.75)}-
 -{TinO2n−1}- gde je n u inkluzivnom opsegu 3–9, e.g. -{Ti3O5, Ti4O7}-, etc.

Reference 

Dielektrici
Електронско инжињерство